A 2007/2008-as Eredivisie szezon, 2007 augusztusában vette kezdetét, és 2008 májusában ért véget a címvédő PSV 72 pontos győzelmével.

Feljutott csapatok 
A következő csapatok jutottak fel az Eredivisiebe a szezon kezdete előtt:
 De Graafschap
 VVV-Venlo

Tabella 

<small>''P – pontok száma; M – lejátszott mérkőzések; Gy - győzelmek; D - döntetlenek; V - vereségek; ''Lg – lőtt gólok; Kg – kapott gólok; Gk – gólkülönbség

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

 Utolsó frissítés: 2008. április 20.
 Forrás: Eredivisie hivatalos honlapja

Áttekintés

Stadionok 2007-08-ban

Jegyzetek

További információk 
 Eredivisie.nl - Az Eredivisie hivatalos honlapja 

Holland labdarúgó-bajnokságok
Holland 1